GFC peut faire référence à :
 Antigua GFC (où GFC signifie Guatemala Fútbol Club) ;
 SG GFC Düren 1899 (où GFC signifie Gürzenicher-Fußballclub) ;
 Guédiawaye Football Club ;
 Gazélec Football Club Ajaccio ;
 Groupe franc motorisé de cavalerie ;
 Global financial crisis, dans le jargon des économistes.